

Codici 
 TAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tacuarembó (Uruguay)
 taw – codice ISO 639-3 della lingua tai

Geografia 
 Taw – fiume del Devon (Regno Unito)

Linguistica
 Tāʾ o Taw (ﺕ) – terza lettera dell'alfabeto arabo
 Taw – lettera di vari alfabeti semitici, come il fenicio, l'arameo, il siriaco, l'ebraico